Woźniczka ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Woźniczka (* 1997), polnische Volleyballspielerin
 Maria Woźniczka (* 1997), polnische Volleyballspielerin